«Breathe», en inglés suspiro o respiro, o «Breath» que puede referirse a:

Cinematografía 
Breathe, película de 2017 dirigida por Andy Serkis.
 «Breathe» (2018), el segundo episodio de la cuarta temporada de Better Call Saul.

Música

Bandas 
 Breathe, banda británica activa entre 1984 y 1992.

Álbumes 
 Breathe (1996), álbum de la banda Midnight Oil.
 Breathe (1999), álbum de Faith Hill.

Canciones 
 «Breathe» (1973), canción de Pink Floyd del álbum The Dark Side of the Moon.
 «Breathe» (1994), canción del grupo Collective Soul del álbum Hints, Allegations, and Things Left Unsaid.
 «Breathe» (1996), canción del grupo The Prodigy del álbum The Fat of the Land.
«Breathe» (1996), canción de Midge Ure del álbum homónimo
 «Breathe» (1998), canción de Kylie Minogue del álbum Impossible Princess.
 «Breathe» (1999), canción del Faith Hill del álbum Breathe.
 «Breathe» (2000), canción de Nickelback de su álbum The State.
 «Breathe» (2000), canción de Rebecca St. James del álbum de Worship God.
 «Breathe» (2001), canción de Depeche Mode del álbum Exciter.
 «Breathe» (2002), canción de Disturbed del álbum Believe.
 «Breathe» (2003), canción de Michelle Branch del álbum Hotel Paper.
 «Breathe» (2003), canción de Blu Cantrell con Sean Paul.
 «Breathe» (2004), canción de Fabolous del álbum Real Talk.
 «Breathe» (2005), canción de Erasure del álbum Nightbird.
 «Breathe» (2007), canción de Kittie del álbum Funeral for Yesterday.
 «Breathe» (2007), canción de Angels & Airwaves del álbum I-Empire.
 «Breathe» (2008), canción de Tara Blaise del álbum Great Escape.
 «Breathe» (2008), canción de Taylor Swift del álbum Fearless.
 «Breathe» (2009), canción de U2 del álbum No Line on the Horizon.
 «Breathe» (2010), sencillo de Miss A del álbum Step Up.